Rinka ist der Name folgender Personen:

 Ōno Rinka (1904–1982; eigentlich Ōno Masashi), japanischer Haiku-Dichter der Shōwa-Zeit
 Erich Rinka (1902–1983), deutscher Fotograf und Kommunist